Le terme Macamic peut se référer à :

Toponymie

Canada

 Macamic, une ville de la MRC Abitibi-Ouest, dans la région administrative de Abitibi-Témiscamingue, au Québec. Coordonnées géographiques: 48° 45' 00"; -79° 00' 00". Note: La municipalité de la paroisse de Macamic a été remplacée par la ville de Macamic.
 Lac Macamic, un plan d'eau de la ville de Macamic, dans la MRC Abitibi-Ouest, dans la région administrative de Abitibi-Témiscamingue, au Québec. Coordonnées géographiques: 48° 47' 56"; -78° 57' 55".
 Petite rivière Macamic, un cours d'eau du territoire non organisé de Rivière-Ojima, dans la MRC Abitibi-Ouest, dans la région administrative de Abitibi-Témiscamingue, au Québec. Coordonnées géographiques: 48° 50' 12"; -78° 43' 42".
 Rivière Macamic, un cours d'eau de la municipalité de Authier-Nord, dans la MRC Abitibi-Ouest, dans la région administrative de Abitibi-Témiscamingue, au Québec. Coordonnées géographiques: 48° 49' 02"; -78° 54' 57".

Homonymie d'hydronyme